Топки (река) — река в России:

 Топки — река в Алтайском крае.
 Топки — река в Орловской области, приток Сосны.